Siegmar steht für:

 einen männlichen Vornamen, siehe Sigmar

Siegmar ist der Name folgender Orte:

 Chemnitz-Siegmar
 Siegmar-Schönau